

Nom de famille 
Liza est un nom de famille notamment porté par :
 Percy Liza (né en 2000), un footballeur péruvien.

Prénom 
 Liza Harper (née en 1976), une actrice pornographique française ;
 Liza Minnelli (née en 1946), une actrice et chanteuse américaine ;
 Liza Sadovy, une actrice britannique.

Surnom 
 Liza, le nom de scène de l'actrice pornographique hongroise Cameron Cruz.

Autres

Zoologie 
 Liza, un genre de poissons .

Cinéma 
 Liza, un film de Marco Ferreri, sorti en 1972.